Герттоніемі (район) — район міста Гельсінкі, Фінляндія
 Герттоніемі (станція метро) — станція метро Гельсінського метрополітену
 Герттоніемі (садиба) — садиба у Гельсінкі
 Лянсі-Герттоніемі — квартал у районі Герттоніемі, Гельсінкі, Фінляндія